Гай Азиний Поллион ():

 Гай Азиний Поллион — консул 40 года до н. э.
 Гай Азиний Поллион — консул 23 года.

См. также 
 Азинии